8-й пехотный полк Его Величества () — пехотный полк Британской армии, существовавший в 1685—1881 годах до преобразования в  1 июля 1881 года. Будучи линейным пехотным полком, в мирное время он нёс гарнизонную службу за пределами Великобритании, начиная от британских колоний в Северной Америке и Британской Вест-Индии и заканчивая Индией и Ионической республикой. Продолжительность службы варьировалась и иногда исчислялась десятилетиями (так, в Северной Америке полк служил в 1768—1785 годах).

Полк участвовал во многочисленных войнах Великобритании: войнах с Францией XVIII и XIX веков (в том числе революционные и наполеоновские войны), войне против тринадцати американских колоний (война за независимость США) и англо-американской войне 1812 года, подавлении восстания сипаев в 1857 году и т.д. В ходе  Хью Чайлдерса 8-й пехотный полк Его Величества в 1881 году был преобразован в : предпосылкой к этому преобразованию стало назначение в качестве гарнизона города Ливерпуль.

История

Образование 
Полк был образован в 1685 год под именем Пехотный полк принцессы Анны Датской ()у, во время восстания Монмута, поднятого Джеймсом Скоттом, 1-м герцогом Монмута, незаконным сыном Карла II, против Якова II. Восстание было подавлено, однако Якова II позже свергли, и на трон Англии взошёл Вильгельм III со своей супругой Марией II. Командир полка герцог Бервик остался верным Якову II и бежал за границу, а на его место был назначен полковник , ранее уволенный из армии с шестью офицерами за отказ присягнуть католику.

В 1689 году полк участвовал в  в Ирландии и в битве на реке Бойн в 1690 году. Полк под командованием Джона Черчилля, будущего 1-го герцога Мальборо участвовал в том же году в , .

Война за испанское наследство 

Около десятилетия полк нёс гарнизонную службу в Англии, Ирландии и нидерландских Соединённых Провинциях: в сентябре 1701 года в Бреде полк участвовал в параде перед королём Вильгельмом III. В 1702 году, когда на трон взошла принцесса Анна, полк получил название Пехотный полк Её Величества или Пехотный полк Королевы (), хотя в неофициальных отчётах он фигурировал под названием полка Уэбба, данным по имени командира — полковника . Война за испанское наследство, поводом для которой стал спор между Аугсбургской лигой и Францией за то, кто считается наследником Карла II на испанском троне, докатилась до Нидерландов в апреле 1702 года: нидерландский маршал, князь Вальрад Нассау-Узингенский, взял на себя инициативу и осадил Кайезрсверт, в то время как французский маршал Луи-Франсуа де Буффлер отбросил войска  и вынудил его отступить в Республику. Полк Её Величества, оказывая помощь войскам Атлона, вступил в бой близ Неймегена, будучи в арьергарде, когда нидерландская армия отступала между Маасом и Рейном. Джон Черчилль, герцог Мальборо, в звании генерал-капитана и с ограниченными полномочиями в нидерландском войске, прибыл в Нидерланды с целью принятия командования над многонациональной армией Аугсбургской лиги. Он вступил в Испанские Нидерланды, контролируемые французами, и организовал серию осад городов Венло, Рурмонд,  и Льеж: гренадерская рота полка прорвалась в цитадель Льежа во время осады. После затишья, длившегося всю зиму, Мальборо попытался усилить сплочённость своей армии и выступил против делёжки нидерландскими генералами его ресурсов, но в 1703 году во время пребывания армии во Льеже это произвело обратный эффект.

В том же 1702 году полк участвовал в захвате городов Юи и Лембур, однако кампании 1702 и 1703 годов оказались «очень неубедительными». Чтобы помочь осаждённым Австрийским Габсбургам и сохранить альянс, Мальборо решил выманить французов на генеральное сражение в 1704 году, вступив на территорию Баварии, союзной французам, и объединив свои силы с войсками Евгения Савойского. В то время как армия из 40 тысяч человек готовилась к битве, Мальборо тщательно скрывал свои намерения от французов, посылая дезинформацию. 2 июля армия вступила в Баварию и взяла Шелленберг штурмом, в котором участвовал и Полк Её Величества. 13 августа союзники встретили франко-баварскую армию, которой командовал герцог де Таллар, и вступили в битву при Бленхейме. Полк Её Величества, которым командовал подполковник Ричард Саттон, оказывал помощь левому крылу союзных войск, которым командовал генерал лорд Каттс — левый фланг был аккурат напротив Бленхейма, занятого французами. Как писал современник , капеллан армии герцога Мальборо, полк Её Величества захватил импровизированные французские «барьеры», чтобы французы не воспользовались ими для отхода, и в итоге захватил несколько сотен пленных. Бленхейм был переполнен французскими солдатами, а на улицах лежали тела убитых и раненых. Около 13 тысяч французов во главе с де Талларом сдались, а всего в битве погибли около 30 тысяч человек.

К концу года были не только захвачена одна из важнейших крепостей, но и фактически выведена из игры Бавария. Спустя некоторое время, когда войска получили подкрепления в Неймегене и Бреде, Полк Её Величества продолжил службу на передовой, готовясь к возможному вторжению во Францию: в мае 1705 года полк двинулся во Францию через Мозель. Однако в июне французский маршал Вильруа занял Юи и взял в осаду Льеж, вынудив Мальборо отменить все запланированные мероприятия, для которых требовалась союзная поддержка. Полк отделился от армии Мальборо, чтобы помочь отбить Юи, прежде чем он вернулся в расположение основных сил и принял участие в атаке на линии Брабанта. Несмотря на успех в сражении, его не удалось развить в связи с сопротивлением французов и разногласиями в штабе нидерландских генералов, а также плохими погодными условиями. Полк Её Величества помог союзным силам занять ,  и мост у .

В мае 1706 года Вильруа, находившийся под давлением Людовика XIV и слышавший требования реабилитироваться за все прошлые поражения Франции, предпринял наступление в Нидерландах, перейдя реку Диль. Мальборо настиг войска Вильруа 23 мая около Рамильи. Полк вместе с 11 пехотными батальонами и 39 кавалерийскими эскадронами лорда Оркни участвовал в ложной атаке на левый фланг французских позиций. Вильруа в связи с этим перебросил войска из центра, в то время как Мальборо отправил гонцов к Оркни с просьбой не продолжать атаку. Большая часть батальонов Оркни, в том числе и батальоны Полка Её Величества, перегруппировались для поддержки Мальборо на левом фланге. К 7 часам вечера франко-баварская армия была полностью разгромлена. До конца 1706 года войсками лиги были захвачены Антверпен, Брюгге, Брюссель и Гент. Полк участвовал в осаде Менина в 1706 году, одной из наиболее хорошо укреплённых крепостей Европы.

В 1708 году, однако, в Шотландии возникла угроза якобитского восстания, которое поддерживали французы, и Полк Её Величества вынужден был вернуться на острова. После того, как королевский английский флот перехватил силы, намеревавшиеся осуществить попытку высадки на английское побережье, полк вернулся в Нидерланды, высадившись в Остенде. Французы возобновили наступательные действия, атаковав Фландрию и отбив земли, утраченные в 1706 году. Мальборо расположил свои силы около Брюсселя, исключив вариант наступления на город, и вынудил армию совершить марш-бросок в 80 км за двое суток. 11 июля герцог Мальборо вывел свои войска против 100-тысячной французской армии армии герцога Людовика Бургундского, внука французского короля, и герцога Вандома. Апогеем противостояния Франции и Аугсбургской лиги стала битва при Ауденарде. Полк Её Величества примкнул к ограниченному контингенту, которым руководил : эти войска из авангарда перешли реку Шельду по понтонным мостам, дождавшись затем главных сил. В то время как основные силы подходили к мостам, Кадоган продвинулся к деревне Эйн и задавил числом группу из четырёх батальонов швейцарских наёмников. Три батальона сдались, один попытался прорваться, однако ему не позволила это сделать кавалерия Йоргена Ранцау. Констатируя акт капитуляции, командир Полка Её Величества принял знамёна швейцарцев. Полк позже сражался в битве при Эрлегеме до наступления темноты; его положение упростилось после прибытия подкреплений от герцога Аргайла.

Полк Её Величества участвовал в осадах городов Гент, Брюгге и Лилль. В 1709 году полк участвовал в долгой осаде Турне, сдавшегося в сентябре. 11 сентября полк участвовал в одном из самых кровопролитных сражений войны, состоявшемся при Мальплаке. Он вступил в бой из резерва в самом конце сражения, попал под плотный огонь противника и вынужден был пробираться сквозь густые леса: в бою погиб подполковник Луис де Рэмси. Согласно воспоминаниям рядового Мэттью Бишопа:

Французы подготовились встретить нас «тёплым приветствием». В итоге это всё ужасным образом нас надломило, хотя наши опустевшие ряды быстро заполнялись. Когда в полку не осталось убитых и раненых, мы ринулись на них и ответным огнём выбили из них дух.

В 1710 году полк участвовал в осаде городов Дуэ, Бетюн, Эр-сюр-ла-Лис и Сен-Венант.

Восстание якобитов и война за австрийское наследство 

В 1715 году против короля Георга I из Ганноверской династии было поднято восстание якобитов — сторонников Джеймса Стюарта, известного под прозвищем «Старый Претендент» и считавшегося претендентом на английский трон. В результате этого в Шотландию был переброшен Полк Её Величества, вступивший в правительственную армию герцога Аргайла. Несмотря на численное превосходство, якобиты не продвигались на юг до начала ноября из-за опасений, испытываемых их лидером — . Герцог Аргайл выступил из шотландского Стерлинга на севере и 12 ноября расположил свои войска у Данблейна. Утром 13 числа на замёрзшей земле развернулось .

Полк Её Величества располагался на левом фланге генерала . Путаница в перемещениях войск привела к тому, что на левом фланге англичан в целом образовалась слабина при более сильном правом фланге, хотя слабым был и левый фланг якобитов. Пытаясь передислоцироваться, бойцы полка вынуждены были вступить в рукопашную схватку с повстанцами, которые пошли в атаку: непродолжительный бой обернулся паническим бегством всего полка. Полк потерял 111 человек убитыми (в том числе подполковника Хэнмера), 14 ранеными и 12 пленными, а остатки его бежали вплоть до Стерлинга. Якобиты потеряли многих убитыми при отсутствии кавалерийской поддержки, и граф Мар ночью покинул поле боя.

В 1716 году Георг I, отдав должное заслугам полка и в сражении при Шериффмюре, переименовал его в Пехотный полк Его Величества или Пехотный полк короля (), присвоив ему в качестве символа и изображения на кокарде и знамени Белого ганноверского коня, символ Ганноверской династии. Этот полк продолжал службу в Шотландии до 1717 года, пока не было подавлено восстание якобитов. С мая 1717 по май 1721 года и с зимы 1722 по весну 1727 года полк служил в Ирландии. Зимой 1742 года полк был переброшен во Фландрию, где участвовал в войне за австрийское наследство. 27 июня 1743 года полк участвовал в Деттингенском сражении, в котором объединённые силы Великобритании и её союзников нанесли поражение французской армии герцога де Ноая. 11 мая 1745 года в битве при Фонтенуа Полк Его Величества, располагавшийся на передовой в составе войск герцога Камберлендского, вынужден был отступить, а британцы потерпели поражение в той битве.

В 1745 году принц Карл Эдуард Стюарт, известный как Молодой Претендент, высадился в Шотландии с намерением организовать переворот и вернуть британский трон династии Стюартов. Полк Его Величества не вступал в сражения до 17 января 1746 года, когда состоялась . Полк находился на левом крыле английских войск, которыми командовал генерал-лейтенант . Драгуны Хоули предприняли неудачную атаку на позиции Карла, в ответ на что горцы Карла нанесли мощный удар по левому крылу, смяв его и заставив части английских войск отступить, в то время как правое крыло устояло. К ночи обе стороны отступили. 16 апреля 1746 года полк участвовал в сражении при Каллодене, когда повстанцы попали под шквальный огонь солдат Хоули, а полк обеспечивал огневую поддержку. В итоге полк потерял всего одного тяжело раненым, а сражение окончилось разгромной победой лояльных английскому королю войск. В ходе войны за австрийское наследство полк также участвовал в битве при Року 11 октября 1746 года и в битве при Лауфельде 2 июля 1747 года, причём в последней четыре полка, включая Полк Его Величества, вели ожесточённые затяжные бои в : деревня переходила из рук в руки до тех пор, пока объединённые союзные силы не отступили перед превосходящими силами французов.

В 1751 году в Британской армии была принята система нумерования полков, начиная с самого раннего по дате образования. Таким образом, Полк Его Величества официально получил наименование 8-й пехотный полк (Его Величества) (). В самом начале Семилетней войны, которая охватила не только Европу, но и колонии в Америке, 8-й пехотный полк был расширен до двух батальонов, и итого в его распоряжении оказалось 20 рот. Оба батальона участвовали в 1757 году в экспедиции, завершившейся захватом острова Иль-д’Экс у западного побережья Франции: эта операция должна была подготовить плацдарм для захвата Рошфора (ныне департамент Приморская Шаранта). В 1758 году 2-й батальон полка вышел из его состава и стал .

В Континентальной Европе 8-й пехотный полк с 1760 года служил в составе Ганноверской армии: его гренадерская рота участвовала в битве при Варбурге и . Полным составом полк участвовал в сражениях за Кирх-Денкерн, Падерборн и Вильгельмстал, а также .

Американская война за независимость 

8-й пехотный полк нёс службу в Канаде в 1768 году, его десять рот были разбросаны по гарнизонам у Великих Озёр: четыре в форте Ниагара, три в форте Детройт, две в форте Мишилимакино и одна в . В 1775 году, когда служба полка в Канаде уже подходила к концу, до него докатилась волна протестов колонистов, вылившаяся в итоге в Американскую революцию.

За время службы в Канаде в 8-м пехотном полку появилось много офицеров, которые занимались развитием отношений с индейскими племенами на Великих Озёрах: среди них выделяются капитан , потомок голландских колонистов из Нью-Йорка и начальник гарнизона форта Мишилимакино. и лейтенант Джон Колдуэлл, будущий 5-й баронет и владелец имения Колдуэлл в графстве Фермана. Колдуэлл внёс большой вклад в развитие отношений британских колониальных властей с племенем оджибве: он женился на девушке из племени и принял индейское имя «Бегущий». В свою очередь, капитан ДеПейстер на западе играл большую роль в поддержании мира с племенами могавков и оджибве. В 1778 году за сумму в 19 тысяч фунтов стерлингов он нанял более 550 индейцев разных племён Канады и США, которые несли воинскую службу в Монреале и Оттаве.

В середине 1775 года генералы войск Тринадцати колоний Ричард Монтгомери и Бенедикт Арнольд начали вторжение на территорию Канады: к концу ноября ими были заняты , Монреаль и , а также был осаждён Квебек. Однако 31 декабря 1775 года попытка штурма Квебека закончилась катастрофой для колонистов: погиб генерал Монтгомери. В мае 1776 года после прибытия подкреплений из Европы британцы не только сняли осаду, но и выбили уставших и голодных американцев с территории Канады. Небольшая группа солдат 8-го полка повела британцев к одному из первых ключевых сражений войны.

Капитан лёгкой роты 8-го пехотного полка Джордж Фостер выступил из Огденсберга (ныне штат Нью-Йорк) во главе сводных сил, куда входили 40 бойцов регулярных сил и ещё 200 индейских солдат: они пересекли реку Святого Лаврентия и атаковали , гарнизон которого насчитывал 400 человек во главе с . Форстер, поддерживая тайный контакт с оккупированным Монреалем, получил информацию о перемещении американских войск от своих индейских осведомителей и майора . 18 мая британцы, подойдя к форту, открыли огонь ещё до того, как Форстер вступил в переговоры с преемником Бедела, майором Айзеком Баттерфилдом, предлагая тому сдаться и угрожая в случае отказа пустить в бой индейцев. Баттерфилд, на людей которого уже панически воздействовали боевые кличи индейцев, был готов капитулировать только в том случае, если ему позволят уйти с оружием, но Форстер отказался позволить ему это сделать.

19 мая Баттерфилд капитулировал, пока американские подкрепления численностью 150 человек продолжали движение к осаждённому Форту Седарс, и отплыл на шлюпке, поскольку разведчики постоянно завышали численность наступающих британцев. Форстер, узнав о приближении американской колонны, подготовил засаду на колонну, которая должна была проходить по единственной доступной дороге в лес, и расположил там свои войска. Командир колонны майор Шербёрн капитулировал, однако в ходе боя был убит вождь племени сенека, и Форстер с большим трудом уговорил индейцев не казнить пленных, приняв большой выкуп за пленников и передав его индейцам в качестве компенсации за гибель вождя

Воодушевлённые двумя победами, британцы высадились в  на острове Монреаль, однако когда Форстер выяснил численность сил генерала Бенедикта Арнольда в , британцам пришлось отступить. Арнольд бросил свои силы в погоню за британцами, используя небольшие лодки, однако небольшой отряд у Канз-Шен и расчёты двух трофейных орудий не позволили американцам продолжить преследование. 27 мая Форстер отправил Шербёрна под белым флагом к Арнольду с сообщением о том, что условия освобождения захваченных британцами пленных согласованы. Арнольд принял все условия, кроме запрета американцам служить где-либо ещё. И Арнольд, и Форстер во время противостояния угрожали друг другу: Форстер грозился тем, что индейцы перережут всех пленных американцев, а Арнольд грозился в ответ сжечь их деревни. На Втором Континентальном конгрессе предложения по обмену пленными были отклонены под предлогом того, что люди Форстера первыми нарушили его.

В конце июля 1777 года полк поручил капитану Ричарду Лерульту и 100 солдатам начать осаду . Под командованием подполковника , командира , британские войска разбили американцев в сражении при под Орискани 6 августа 1777 года, однако через несколько недель индейские союзники разбежались, и британцам пришлось снять осаду. В дальнейшем полк сражался при  и  () в 1779 году, в долине Могавка в 1780 году и в Кентуки в 1782 году. Капитан 8-го полка Генри Бёрд участвовал в 1779 году в совместной осаде британско-индейскими силами , а в 1780 году участвовал в , захватив два небольших форта и 300 человек пленными, которых привёл в Детройт. В сентябре 1785 года, когда война уже завершилась победой американских колонистов, полк вернулся в Англию.

Французские революционные войны 
В 1793 году революционная Франция объявила войну Англии, и 8-й полк в составе экспедиционных сил герцога Йоркского отправился в Нидерланды. В 1784 году полк попытался снять осаду Неймегена, предприняв ночную атаку: в завязавшихся рукопашных боях им удалось потеснить французов, однако контингент британцев пришлось эвакуировать, а в 1795 году британцы ушли из Нидерландов. В 1799 году Полк Его Величества занял Менорку, захваченную год тому назад, а в 1801 году высадился в Египте в заливе Абу-Кир в составе экспедиционных сил генерала Эберкромби, которые намеревались дать отпор французам. Полк участвовал в захвате Розетты в 104,6 км к западу от Александрии и форта в Романи. К сентябрю 1801 года британцы покинули Египет.

Наполеоновские войны и англо-американская война 
В 1802 году полк направился в Гибралтар, вернувшись в Англию в 1803 году. В октябре 1805 года он высадился в немецком Куксхафене, откуда ушёл в феврале 1806 года, а в августе 1807 года участвовал в обстреле Копенгагена. 1-й батальон был переведён в Канаду в 1808 году, когда Наполеоновские войны достигли и колоний в Америке, а в январе 1809 года высадился в Барбадосе в составе экспедиционных сил из двух дивизий, собранных для высадки на Мартинике. Хотя  сопровождали многочисленные стычки с французами, наиболее серьёзной угрозой британцам были тропические болезни, которые ставили под угрозу само пребывание британцев на острове. К октябрю 1809 года из 2 тысяч погибших около 1700 человек умерли от болезней. В апреле 1810 года 8-й пехотный полк вернулся в Новую Шотландию: командир полка, майор Брюс Максвелл, и ещё четверо человек погибли в феврале в боях против французов на высотах Сюрайри во время наступления на . 1-й и 2-й батальоны находились в Квебеке и Новой Шотландии на момент начала войны 1812 года.

Постоянные набеги на Канаду на восточной границе стали поводом для бывшего полкового офицера, подполковника , вторгнуться в штат Нью-Йорк и атаковать в феврале 1813 года . Чтобы добраться до места назначения, 8-му пехотному полку и канадскому ополчению необходимо было пройти по замёршей реке Святого Лаврентия и по обильно заснеженной земле. Захватив форт после ожесточённой рукопашной схватки, британцы разрушили казармы и сожгли три корабля, уйдя с захваченными провизией и пленниками. Более там пограничный гарнизон не восстанавливался, что обеспечило определённую стабильность в регионе.

В апреле 1813 года две роты 8-го батальона, части канадского ополчения и индейские отряды предприняли попытку отразить американское  (ныне Торонто). Когда американцы высадились на побережье, гренадерская рота встретила их штыковой атакой, в ходе которой погибли 46 человек и капитан Нил Макнил. Американцы, имевшие численное превосходство, потеряли 250 убитыми, в том числе генерала Зебулона Пайка — отступавшие британцы взорвали главный пороховой склад Форта Йорк.

В Ньюмарке (ныне Ниагара-он-те-Лейк) в мае 1813 года части 8-го пехотного полка несли гарнизонную службу в Форт-Джордж наравне с ротами Гленгарриз и  капитана Роберта Ранчи. Гарнизон попытался воспрепятствовать американской высадке: несмотря на численное превосходство противника, британцы задержали вторжение и сумели грамотно отступить. В июне 1813 года 8-й и 49-й пехотные полки штурмовали американский лагерь в : ночью пять рот двух британских полков ввязались в бой с 4 тысячами американцев. Американцы потеряли двух бригадиров пленными и понесли большое число потерь убитыми, однако командир британцев, полковник  выразил опасения, что у американцев осталось ещё очень много людей, и вынужден был отступить.

В июле 1814 года полк участвовал в сражении при Чиппеве, в котором британский генерал , приняв американские регулярные войска за ополчение, понёс большие потери и вынужден был отступить. В том же месяце состоялось сражение при Ландис-Лейне, в котором объединённые силы британцев, канадцев и индейцев под командованием генерал-лейтенанта Гордона Драммонда вступили в одну из самых кровопролитных битв на территории Канады. Через месяц Полк Его Величества участвовал в боях на  во время осады . В сентябре 1814 года американцы атаковали позиции британцев, имея численное превосходство, и 8-й пехотный полк потерял многих убитыми. За участие в боевых действиях и ключевых сражениях полк был удостоен нанесения на свой штандарт надписи Niagara в память о Ниагарской кампании. Летом 1815 года, когда война уже завершилась, полк вернулся в Англию.

Восстание сипаев и вторая англо-афганская война 
В промежутке между англо-американской войной и восстанием сипаев полк Его Величества нёс службу на Бермудах, в Канаде, на Кефалонии и Корфу, в Гибралтаре и Ирландии, на Ямайке, Мальте и Закинфе. В 1846 году полк отправился служить в Бомбейское президентство, где пробыл 14 лет. В мае 1857 года, на момент начала восстания, 8-й пехотный полк нёс службу в Джаландхаре вместе с ещё тремя индийскими пехотными полками и двумя отрядами конной артиллерии.

В 1857 году в Индии грянуло восстание сипаев, формальным поводом для которого стали слухи об использовании говяжьего и свиного жира для пропитывания упаковки с патронами, а основной причиной — недовольство британскими колониальными властями. Восстание сначала охватило один из бенгальских полков: из небольшого бунта среди солдат и офицеров оно стало полноценным национальным восстанием против британского владычества. Первые сообщения поступили о бунте в Мератхе, и 10 мая командир 8-го полка подполковник Ричард Хэтли приказал двум ротам занять форт  рядом с Джаландхаром в связи с тем, что в форте находился пороховой склад, а 3-й Бенгальский пехотный полк вознамерился захватить этот склад.

Проведя семь недель в Джаландхаре, полк вошёл в состав армии, готовившейся осадить Дели. Из-за серьёзной нехватки личного состава, вызванной смертностью от холеры и прочих эпидемий, прошло несколько недель, прежде чем британцы набрали достаточно сил, необходимых для начала операций. 

В июле 1857 года две роты удерживали позицию, которую повстанцы штурмовали 7 часов. Полк участвовал в захвате замка Ладлоу, в окрестностях Кашмирских ворот у северных стен Дели. 8-й полк в составе 2-й колонны вместе с 2-м полком Бенгальских фузилёров и 4-м сикхским полков ранним утром 14 сентября, намереваясь захватить Водяной бастион и Кашмирские ворота. После захвата города британцами подполковник 8-го полка Эдвард Грейтхед оставил свою должность и стал командиром колонны, закреплённой за Канпуром. Под командованием майора Хинда численность полка в боях и из-за эпидемий снизилась настолько, что вместе с  их общая численность солдат составляла всего 450 человек. В ноябре полк участвовал во второй попытке деблокады Лакхнау, приняв более активное участие вплоть до того, как 22 ноября была завершена эвакуация гражданских лиц. По ходу боевых действий капитан Октавиус Энсон из 9-го уланского полка неоднократно сообщал о преступлениях полка против мирных индийцев, в том числе в массовых казнях недееспособных жителей (инвалидов, калек, тяжелобольных) из одной деревни.

В 1860 году 1-й батальон вернулся в Великобританию, в 1865 году служил в Дублине, где оказывал помощь городскому гарнизону в борьбе против вооружённых отрядов ирландских республиканцев. Отслужив два года на Мальте, вернулся на острова в 1868 году, где оставался на протяжении 10 лет. 2-й батальон, преобразованный в 1857 году, нёс службу на Мальте в 1863 году и в Индии в 1877 году, а также совместно с 1-м служил на острове и в Мундре в Бомбейском президентстве.

В ноябре 1878 года британцы вторглись в Афганистан после того, как афганцы не ответили на ультиматум лорда Литтона, вызванный пророссийской политикой эмира Шир-Али и попыткой воспрепятствовать продвижению британской миссии в Афганистан у . 2-й батальон полка, который не акклиматизировался до конца и ещё был подвержен эпидемии лихорадки, всё же был включён в Курамский отряд генерал-майора Фредерика Робертса и участвовал в сражении при Пейвар-Котале.

Полк не особо изменился за время  Эдварда Кардуэлла в 1870-е годы, а с 1873 года его штабом стали Полуостровные казармы в Уоррингтоне. Необходимости в объединении с другим полком не было, с точки зрения  Хью Чайлдерса. 1 июля 1881 года, однако, 8-й пехотный полк прекратил существование в прежнем виде и был преобразован в .

Командиры 
Ниже приведены командиры полка с 1685 по 1881 годы по разным периодам, зависящим от именования полка.

Пехотный полк принцессы Анны 
 1685–1687: полковник 
 1687–1688: генерал-лейтенант Джеймс Фитцджеймс, 1-й герцог Бервик
 1688–1695: полковник 
 1695–1715: генерал-лейтенант

Пехотный полк Её Величества 
 1715–1720: бригадный генерал

Пехотный полк Его Величества 
 1720–1721: сэр 
 1721–1732: бригадный генерал Джон Покок
 1732–1738: полковник 
 1738–1745: генерал-лейтенант 
 1745–1759: генерал-лейтенант

8-й (Его Величества) пехотный полк 
 1759–1764: генерал-майор достопочтенный 
 1764–1766: генерал-лейтенант 
 1766–1772: генерал-лейтенант 
 1772–1794: генерал 
 1794–1814: генерал 
 1814–1825: генерал 
 1825–1846: генерал 
 1846–1854: генерал сэр Гордон Драммонд
 1854–1855: генерал-лейтенант 
 1855–1860: генерал 
 1860–1861: генерал-майор 
 1861–1881: генерал

Примечания

Литература

Ссылки 
 Regiments of the Malta Garrison
 The King's (Liverpool Regiment) (8th Foot)

Пехотные полки Великобритании
Воинские части и формирования, созданные в 1685 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1881 году